Basketbalový turnaj na Letních olympijských hrách 2020 probíhal od 24. července do 8. srpna 2021.

Turnaj mužů 

Turnaje se zúčastnilo 12 týmů, rozdělených do tři čtyřčlenných skupin. Z každé skupiny postoupily do play-off první dva týmy. K nim se přidaly dva nejlepší týmy ze třetích míst.

Základní skupiny

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Pořadí týmů na 3. místech

Play off

Konečné pořadí (muži)

Turnaj žen 

Turnaje se zúčastnilo 12 týmů, rozdělených do tři čtyřčlenných skupin. Z každé skupiny postoupily do play-off první dva týmy. K nim se přidaly dva nejlepší týmy ze třetích míst.

Základní skupiny

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Pořadí týmů na 3. místech

Play off

Konečné pořadí (ženy)

Turnaj mužů 3x3 

Turnaje se zúčastnilo 8 týmů, které nejdříve hrály systémem každý s každým. Dva nejvýše postavené celky byly nasazeny přímo do semifinále, týmy na 3.–6. místě hrály čtvrtfinále.

Konečné pořadí (muži 3x3)

Turnaj žen 3x3 

Turnaje se zúčastnilo 8 týmů, které nejdříve hrály systémem každý s každým. Dva nejvýše postavené celky byly nasazeny přímo do semifinále, týmy na 3.–6. místě hrály čtvrtfinále.

Konečné pořadí (ženy3x3)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Basketbal na letních olympijských hrách
Basketbal
Basketbal v roce 2021
Basketbal v Japonsku